Дицентризм или широкий моноцентризм — гипотеза происхождения современного человечества в двух основных центрах сапиентации — восточном и западном. Оценки времени существования центров и особенностей распространения людей из них несколько различаются у разных авторов.

В 1948 году это понятие ввёл Яков Рогинский, расширив понятие моноцентризм.

См. также 
 Геногеография

Антропология